Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrálo se mezi 26. až 30. červnem 2017 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Původně plánovaný čtyřdenní program byl pro vydatný déšť během druhého hracího dne prodloužen.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo do navazující dvouhry řádně šestnáct tenistů a 20letý Kazach Alexandr Bublik, figurující na 134. místě žebříčku, jako šťastný poražený po odstoupení uruguayského hráče Pabla Cuevase pro zranění kolene. Kazašský tenista tak otevřel celý turnaj na centrálním dvorci, kde jej v úvodním kole porazil obhájce trofeje a světová jednička Andy Murray.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
 Alexandr Bublik

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017